Pegon ou Pégon peut être :
 Pegon ou Pégon, nom de famille principalement porté en Saône-et-Loire et dans le Lyonnais ;
 Pegon, adaptation de l’alphabet arabe utilisée pour l’écriture du javanais et du soundanais.

Patronyme 
Jean Pégon (1590-1675), moine chartreux, général de l'ordre des chartreux.

Références